Abigail of Abigaïl kan verwijzen naar:
 Abigaïl (Bijbel), persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
 Abigaïl (voornaam), een meisjesvoornaam
 Abigail (band), Japanse metalband
 Abigail (plaats), dorp in Israël
 Abigail (militaire operatie), reeks Britse luchtaanvallen op de Duitse steden, Bremen, Düsseldorf en Mannheim in 1940